Larry – angielskie imię męskie
 Larry – kot pełniący funkcję Głównego Myszołapa w służbie Sekretariatu Generalnego w Wielkiej Brytanii
 Larry – amerykański film dramatyczny z 1974 roku
 Leisure Suit Larry – seria gier komputerowych, których głównym bohaterem był Larry Laffer

Zobacz też